Aquino (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Frosinone

Aquino kan ook verwijzen naar de volgende personen:
 Agapito Aquino (1939), voormalig Filipijns senator en lid van het Filipijns Huis van Afgevaardigden
 Corazon Aquino (1933-2009), Filipijns president (1986-1992), echtgenote van Benigno Aquino jr.
 Benigno Aquino jr. (1932-1983), Filipijns oppositieleider ten tijde van Ferdinand Marcos, echtgenoot van Corazon Aquino
 Benigno Aquino sr. (1894-1947), Filipijns senator, minister en lid van het Filipijns Huis van Afgevaardigden, vader van Benigno Aquino jr.
 Benigno Aquino III (1960-2021), Filipijns president (2010-2016), zoon van Corazon en Benigno Aquino jr.
 Daniel Toribio Aquino (1965), Argentijns voetballer (vader van Daniel Aquino Pintos)
 Daniel Aquino Pintos (1990), Spaans voetballer
 Herminio Aquino (1949), Filipijns zakenman en voormalig politicus en halfbroer van Benigno Aquino sr.
 José Luis Aquino (1947-2007), Mexicaans trompettist
 Kris Aquino (1971), Filipijns televisiepresentator en actrice, dochter van Corazon en Benigno Aquino jr.
 Michael Aquino (1946), een van de oprichters van de Temple of Set
 Ramon Aquino (1917-1993), Filipijns rechter en opperrechter van het Filipijns hooggerechtshof ten tijde van het bewind van Ferdinand Marcos
 Teresa Aquino-Oreta (1944), Filipijns senator, dochter van Benigno Aquino sr.
 Thomas van Aquino (1225-1275), Italiaans theoloog en filosoof